Radelj je lahko:
 Radelj, otok v Dalmaciji
 Radeljski prelaz preko Kozjaka pod vrhom Radelj (784 m)
 Radelj, priimek več znanih oseb